Chamonix peut faire référence à :
 Chamonix-Mont-Blanc, ou plus communément Chamonix, commune et station de ski française,
 Aiguilles de Chamonix, groupe de sommets rocheux faisant partie du massif du Mont-Blanc, dominant la vallée de Chamonix,
 Chamonix Hockey Club, club de hockey sur glace basé à Chamonix-Mont-Blanc,
 Chamonix, biscuits à l'orange, ressemblant aux nonnettes, de la biscuiterie L'Alsacienne (depuis rachetée par la société Lu).